Enrique Martín puede referirse a:

 Enrique Martín Monreal (1956-), futbolista español;
 Enrique Martín Morales "Ricky Martin" (1971-), cantante puertorriqueño;
 Enrique "Quique" Martín Navarro (1924-2016), futbolista español; o a
 Enrique "Quique" Martín Sánchez (1972-), futbolista español.